Volley Luzern – società pallavolistica femminile svizzera
 Volley Luzern – società pallavolistica maschile svizzera